Timarcha corinthia — вид жуков из подсемейства хризомелин семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в Албании, Боснии, Далмации и Банате.

Подвиды 
 Timarcha corinthia albanica Apfelbeck, 1912
 Timarcha corinthia corinthia Fairmaire, 1873

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

См. также 
 Список видов рода Timarcha

Примечания 

Хризомелины
Животные, описанные в 1873 году